Spea är ett släkte av groddjur. Spea ingår i familjen Scaphiopodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stjärtlösa groddjur
Spea